Die Indonesia Super Series Premier 2013 im Badminton fanden vom 11. bis 16. Juni 2013 in Jakarta statt. Das Preisgeld betrug 700.000 US-Dollar.

Austragungsort 
 Gelora-Bung-Karno-Stadion

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Lee Chong Wei
  Chen Long
  Du Pengyu
  Sony Dwi Kuncoro
  Kenichi Tago
  Hu Yun
  Jan Ø. Jørgensen
  Boonsak Ponsana

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 
  Li Xuerui
  Saina Nehwal
  Wang Yihan
  Juliane Schenk
  Ratchanok Intanon (nicht gestartet)
  Sung Ji-hyun
  Wang Shixian
  Tai Tzu-ying

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 
  Mathias Boe / Carsten Mogensen
  Ko Sung-hyun / Lee Yong-dae
  Koo Kien Keat / Tan Boon Heong
  Hiroyuki Endo / Kenichi Hayakawa
  Cai Yun / Fu Haifeng
  Kim Gi-jung / Kim Sa-rang
  Liu Xiaolong / Qiu Zihan
  Shin Baek-cheol / Yoo Yeon-seong

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 
  Wang Xiaoli / Yu Yang
  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi
  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl
  Ma Jin / Tang Jinhua
  Tian Qing / Zhao Yunlei
  Duanganong Aroonkesorn / Kunchala Voravichitchaikul
  Pia Zebadiah / Rizki Amelia Pradipta
  Bao Yixin / Cheng Shu

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 
  Xu Chen / Ma Jin
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir
  Zhang Nan / Zhao Yunlei
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen
  Chan Peng Soon / Goh Liu Ying
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam
  Robert Mateusiak / Nadieżda Zięba
  Muhammad Rizal / Debby Susanto

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2013
Badmintonwettbewerb in Jakarta
BWF Super Series 2013